Il doppio del torneo di tennis Campionati Internazionali di Sicilia 1988, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Carlos Di Laura e Marcelo Filippini che hanno battuto in finale Alberto Mancini e Christian Miniussi 6-2, 6-0.

Teste di serie 

 Josef Čihák /  Karel Nováček (quarti di finale)
 Tomáš Šmíd /  Mats Wilander (secondo turno)
 Alberto Mancini /  Christian Miniussi (finale)
 Thomas Muster /  Claudio Panatta (semifinali)

 Pablo Arraya /  Horacio de la Peña (secondo turno)
 Hans Schwaier /  Branislav Stankovič (secondo turno)
 Christer Allgårdh /  Damir Keretić (secondo turno)
 Carlos Di Laura /  Marcelo Filippini (campioni)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Campionati Internazionali di Sicilia 1988